Plaats in Indonesië
 Sukanagalih (Pacet), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukanagalih (Rajapolah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java